Уде́льная — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на участке Санкт-Петербург — Выборг между станцией Ланская и платформой Озерки, в прошлом — железнодорожная станция Финляндской железной дороги. Вместе с одноимённой станцией метро и трамвайным кольцом образует крупный транспортный узел с большим пассажиропотоком.

История 
Станция получила своё название из-за расположения в историческом районе Санкт-Петербурга Удельная. Здание вокзала построено финским архитектором Бруно Гранхольмом.

Станция была сравнительно крупная, но путевое развитие небольшое — два обгонных пути и один погрузочно-разгрузочный путь с тупиковым ответвлением на охват обеих сторон ранее существовавшего деревянного розового пакгауза. Все эти пути демонтированы в середине 1990-х годов, как и все стрелки. В 2003—2004 годах окончательно демонтирован подъездной путь к объединению «Светлана». Таким образом, станция превратилась в остановочный пункт.

22 февраля 2002 года состоялась сдача в эксплуатацию системы автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП).

Пассажирское движение 
На станции останавливаются все электропоезда, как повышенной комфортности, так и обычные. Некоторые электропоезда делают остановку по 2-3 минуты, что связано с большим пассажиропотоком, на станции также делает остановку поезд № 824В «Санкт-Петербург — Сортавала».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 109.

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Бывшие железнодорожные станции
Здания и сооружения Выборгского района (Санкт-Петербург)‎